Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-86 (1916)
 UB-86

Вторая мировая война 
 U-86 (1941)